Писечна може бити:

 Писечна (Јесењик), насељено мјесто у округу Јесењик, Оломоуцки крај, Чешка Република
 Писечна (Фридек-Мистек), насељено мјесто у округу Фридек-Мистек, Моравско-Шлески крај, Чешка Република
 Писечна (Усти на Орлици), насељено мјесто у округу Усти на Орлици, Пардубички крај, Чешка Република